Museo Histórico Nacional puede referirse a:

El Museo Histórico Nacional de Albania. 
El Museo Histórico Nacional de Argentina.
El Museo Histórico Nacional de Brasil.
El Museo Histórico Nacional de Chile.
El Museo Histórico Nacional de Uruguay.